Кейтлин Янкоускас (; ) — американская и британская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Джоном Кафлином становилась чемпионкой США (2011), участницей чемпионата мира (2011) и бронзовым призёром Гран-при Китая (2010).

Встала на коньки в шесть лет. Её первым партнёром в парном катании был Дэниел Коэн, с которым выступала на уровне новичков. В 2007 году образовала спортивную пару с Джоном Кафлином, добившись с ним основных успехов в карьере. Дуэт, по инициативе партнёра, распался после четырёх совместных сезонов.

В 2012 году она тренировалась с Джошуа Рейганом. Но из-за травмы Рейгана, пара не выходила на соревновательный лёд и распалась по окончании сезона. Затем Янкоускас представляла Великобританию с Хеймишем Гейменом, с которым стала чемпионкой Великобритании и участницей чемпионата Европы (2015).

Программы

Результаты

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 

Фигуристы США
Фигуристы Великобритании